

Persone 
 Charles La Trobe – politico britannico, governatore della colonia di Victoria in 
 Jean Henri Bonneval La Trobe – esule ugonotto all'origine della dinastia della famiglia La Trobe
 William La Trobe – amministratore britannico

Altro 
 La Trobe University – università multi-campus dello Stato di Victoria, Australia